Pseudosinella är ett släkte av urinsekter. Pseudosinella ingår i familjen brokhoppstjärtar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokhoppstjärtar
Pseudosinella